Auricchio ist der Familienname folgender Personen:

 Gennaro Auricchio, italienischer Automobilrennfahrer
 Laura Auricchio, US-amerikanische Kunsthistorikerin
 Mauro Auricchio (* 1998), deutscher Rennfahrer
 Salvatore Auricchio (* 1934), italienischer Mediziner
 Vincenzo Auricchio (1916–1970), italienischer Automobil- und Motorbootrennfahrer sowie Industrieller